Санта Барбара () може да се отнася до няколко неща:

 Санта Барбара, окръг в щата Калифорния, САЩ
 Санта Барбара, град и окръжен център на едноименния окръг
 Санта Барбара, един от островите Ченъл
 Санта Барбара, проток между островите Ченъл и Северна Америка